Chrome може да се отнася до:
 Браузъра Google Chrome
 Олекотена операционна система Google Chrome OS

Вижте също 
 Chromium